Конечек — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 9 км к северо-западу от Пскова, в 5 км к юго-востоку от волостного центра Ершово и к северо-западу от деревни Богданово — близ автодороги Псков—Гдов.

История 
Северо-западная часть населённого пункта — бывшая деревня Богданово (не путать с современной деревней Богданово к юго-востоку) — слилась с д. Конечек 28 января 1976 года.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района